Göteborg (stad), een stad in Zweden
 Gothenburg (Nebraska), een plaats in de Verenigde Staten